NGC 707 (również PGC 6861) – galaktyka soczewkowata (S0-), znajdująca się w gwiazdozbiorze Wieloryba. Odkrył ją Wilhelm Tempel 13 listopada 1879 roku. Znajduje się w odległości około 246 milionów lat świetlnych od Ziemi.

W pobliżu jej jądra widoczny jest obiekt przez niektóre źródła błędnie skatalogowany jako galaktyka NGC 707-2, w rzeczywistości jest to gwiazda pierwszego planu.

Zobacz też 
 Lista obiektów NGC

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

0707
NGC 0707
Gwiazdozbiór Wieloryba
Obiekty astronomiczne odkryte w 1879